Opoka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Opoka, un village de la voïvodie de Lublin
 Opoka, un village de la voïvodie de Poméranie